Список видів роду фіалка:

Список, який містить 478 визнаних видів роду фіалка (Viola) з родини фіалкових (Violaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Viola&commonname= 
 Viola на сайті «International Plant Names Index» 
 Viola на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Viola на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Viola на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Фіалка
Фіалка